Айя-Напа:
 Айя-Напа — курортный город на Кипре
 «Айя-Напа» — футбольный клуб из Айя-Напы.
 Монастырь Айя Напа — монастырь-музей в городе Айя-Напа.